Jméno a příjmení František Bartoň se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 František Bartoň (kněz) – český římskokatolický kněz a děkan pražské metropolitní kapituly (1702–1780)
 František Bartoň (voják) – československý vojenský letec (1914–1939)